Balhaçu é o nome vulgar dos seguintes peixes:
Canthigaster rostrata
Lagocephalus laevigatus
Ephippion guttifer (Bennett, 1831)
Lagocephalus laevigatus

Desambiguações de espécies